Oreohelix pilsbryi är en snäckart som beskrevs av James Henry Ferriss 1917. Oreohelix pilsbryi ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pilsbryi